White Panther (« panthère blanche » en anglais) peut faire référence à :
 , film israélien de 2013 ;
 , ruisseau américain ;
 , canal américain ;
 White Panther Party, organisation politique américaine ;
 , film américain de 1924.

Voir aussi 

 
 la panthère blanche, Léopard () atteint de leucisme ou d'albinisme ;
 l' (« panthère blanche » en proto-bulgare), figure héraldique imaginaire.